Ravno Bučje – wieś w Serbii, w okręgu pczyńskim, w gminie Bujanovac
 Ravno Bučje – wieś w Serbii, w okręgu zajeczarskim, w gminie Knjaževac

Zobacz też 
 Bučje